Het wereldkampioenschap trial 2019 is een wereldkampioenschap voor mannen dat werd verreden tussen 25 mei en 22 september 2019. Bij dit FIM trialkampioenschap kwamen de rijders in acht wedstrijden uit: in Pietramurata (Italië), Motegi (Japan), Zelhem (Nederland), Comblain au Pont (België), Gouveia (Portugal), Auron (Frankrijk) en La Nucía (Spanje).

De Catalaan Toni Bou die al twaalf keer eerder en opeenvolgend beslag op de wereldtitel legde, prolongeerde zijn titel door alle wedstrijden te winnen. De Spaanse coureur Jeroni Fajardo kreeg met terugwerkende kracht in september 2019 een jaar schorsing opgelegd door de FIM wegens gebruik van doping in september 2018. Hierdoor bleef alleen zijn resultaat in Italië staan, en eindigde hij op de 13e plaats in het eindklassement.

Eindstand

Wedstrijdoverzicht

Wereldkampioenschap trial
Motorsport in 2019